Barbula va ser un cavaller romà que va viure al .

Va simular la compra de Marc, el llegat de Brut, que havia estat proscrit pels triumvirs l'any 43 aC, i que es va fer passar per esclau per escapar de la mort. Barbula se'l va emportar a Roma però Marc va ser reconegut a les portes de la ciutat. Per mitjà de Vipsani Agripa, Barbula va obtenir d'Octavi el perdó per Marc.

Marc va ser després un seguidor lleial d'Octavi i va dirigir part de les seves forces a la batalla d'Àccium el 31 aC. Aquí Barbula servia a les ordres de Marc Antoni, i va ser fet presoner pels vencedors. Llavors Marc el va fer passar per esclau seu tornant-li el favor, fins que va aconseguir que Octavi el perdonés. Més endavant, segons diu Appià, van ser cònsols tots dos. Com que a la llista de cònsols dels Fasti no hi figura cap Barbula ni Appià ens diu si Barbula pertanyia a la gens Emília, ni tampoc dona el cognom de Marc, se suposa que en tot cas van ser cònsols sufectes. Els noms d'aquests cònsols no es conserven tots.

Referències 

Barbula (segle I aC)
Gens Emília
Polítics romans del període 49 a 31 aC